NASP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 788 амінокислот, а молекулярна маса — 85 238.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт білків, клітинний цикл, реплікація ДНК, поліморфізм, ацетиляція. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки